Paravitrea multidentata är en snäckart som först beskrevs av A. Binney 1840.  Paravitrea multidentata ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
multidentata